Stormwatch – album discografico dei Jethro Tull
Stormwatch – gruppo di supereroi Wildstorm